Kardinal har flere betydninger:

 Kardinal (katolske kirke) – den fornemste gejstlige titel i den romerskkatolske kirke
 Kardinaltal – tal anvendt til at angive, hvor mange elementer der er i en given mængde
 Kardinal (Cardinalis cardinalis) – en fugl
 Kardinal (farve) – en stærk rød farve
 Katolske kardinaler – liste over kardinaler i den romerskkatolske kirke